Point Edward ist der Name folgender Orte in Kanada:

 Point Edward (Nova Scotia)
 Point Edward (Ontario)